Die Open de Moselle 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. September in Metz ausgetragen wurde. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Bukarest die BCR Open Romania 2010 statt, welche, genau wie die Open de Moselle, zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Der französische Titelverteidiger Gaël Monfils trat als zweitgesetzter ebenso wie der fünftgesetzte Franzose Michaël Llodra nicht zu seinem Erstrundenmatch an. Ihr Landsmann Richard Gasquet musste krankheitsbedingt nach seinem Sieg im Viertelfinale aufgeben. Den Titel gewann mit Gilles Simon ein weiterer Franzose, der im Finale den Deutschen Qualifikanten Mischa Zverev mit 6:3, 6:2 besiegte. Damit gewann seinen einzigen Titel des Jahres sowie seinen siebten Karrieretitel. Im Doppel schieden die britischen Titelverteidiger Colin Fleming und Ken Skupski bereits im Viertelfinale aus. Es gewannen der Jamaikaner Dustin Brown und der Niederländer Rogier Wassen ihren ersten gemeinsamen Titel auf der ATP World Tour, nachdem sie im August und September 2010 jeweils bereits ein Turnier der ATP Challenger Tour zusammen gewonnen hatten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. September 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Metz